Григорій Чудотворець Неокесарійський (III століття)
 Григорій Чудотворець Печерський (XI століття)